

Faro